Фарру́х Хакимжа́нович Ташба́ев (род. 1983) — узбекский насильник и убийца несовершеннолетней жительницы Набережных Челнов Василисы Галицыной (8 лет). Преступление вызвало большой резонанс во всей России. Приговорён к пожизненному лишению свободы.

Биография 
Родился в Ташкенте, там же учился и постоянно проживал. Мать — татарка, отец — узбек. Стал вторым ребёнком в семье. Первым был его брат Анвар, который позднее переехал в Набережные Челны, где работал милиционером, а после увольнения из правоохранительных органов стал торговцем мясом. Позднее, в 2010 году в Набережные Челны переехал и Фаррух. Он не был гастарбайтером, работал на легальном положении в рекламном агентстве, хорошо зарабатывал. Приобрёл дорогую машину и дом в деревне. По месту работы характеризовался положительно.

Убийство 
Незадолго до совершения убийства Ташбаев написал в своём аккаунте в «Spaces» о том, что хотел бы кого-нибудь жестоко убить. 2 февраля 2013 года около 16:00 Ташбаев, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», увидел шедшую по обочине дороги 8-летнюю Василису Галицыну. Ташбаев вышел из машины, подошёл к девочке, ударил её по лицу, затем схватил и усадил в автомобиль, угрожая дальнейшим применением насилия. Вывезя Василису в Сармановский район, около деревни Мустафино, в Багряжском лесу, на обочине дороги в своей машине придушил и изнасиловал девочку, а затем убил её ударом ножа. Тело бросил в придорожный кювет в 73 километрах от Набережных Челнов и забросал снегом.
 
Девочку стали разыскивать. В её поисках приняли участие волонтёры из разных городов России. 3 февраля был обнаружен ранец, обрывки дневника, учебник, разорванные тетрадки и часть одежды девочки. Некоторые свидетели видели Ташбаева вместе с Василисой и запомнили марку и цвет его автомобиля. В частности, колеся по сельским дорогам в поисках удобного для преступления места, Ташбаев не справился с управлением и застрял в снегу в деревне Октябрь-Буляк. Взяв с собой девочку, предварительно её запугав, он обратился за помощью к местным жителям, которые обратили внимание на синяк под глазом девочки. На что изувер пояснил, что девочка подралась в школе. Данное объяснение сельчан устроило, а девочка воззвать о помощи не решилась. Так шанс спасти ребёнка был упущен. Впрочем, именно эти люди впоследствии узнали ребёнка, показываемого в рубрике пропавших по телевизору и сразу пришли в органы сказать, где и с кем видели девочку. Благодаря их показаниям и был найден маньяк — со слов свидетелей был составлен фоторобот преступника, по которому владелец одного из автосервисов опознал своего клиента. На дневнике Василисы остался отпечаток пальца Ташбаева, по которому личность преступника была идентифицирована: ранее Ташбаев один раз привлекался к административной ответственности и его отпечатки были в полицейской базе данных.

Арест, следствие и суд 

5 февраля, по подозрению в убийстве Василисы Галицыной, Фаррух Ташбаев был задержан. В его автомобиле были найдены образцы волос, принадлежавшие убитой девочке. Преступник сознался в убийстве и 6 февраля показал место, где спрятал труп. Во время следствия Ташбаев находился в СИЗО № 5 Чистополя. В это время он отказался от показаний, данных ранее, заявив, что следователи его запугивали, в том числе угрожали убийством, и заставили указать на заранее установленное место преступления, отказали в просьбе пройти детектор лжи, а сотрудники СИЗО давали ему психотропные таблетки и делали уколы. Адвокат Ташбаева Юрий Удовенко заявлял, что некоторые улики в деле были добыты незаконным путём.
 
12 июля 2013 года суд присяжных признал Ташбаева виновным по всем пунктам обвинения. 19 июля Верховный суд Республики Татарстан приговорил его к пожизненному лишению свободы. Своей вины он не признал. Этапирован в колонию «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.

Общественный резонанс 
Убийство вызвало шок и возмущение жителей Набережных Челнов. Вечером 7 февраля 2013 года несколько тысяч жителей города организовали митинг в память о Василисе Галицыной, требуя смертной казни для убийцы, а также выражая лозунги националистического характера, с претензиями к гастарбайтерам. Инициативная группа намеревалась подписать петицию президенту России, с требованием возвращения смертной казни для таких преступников, как Ташбаев. Некоторые выражали своё намерение совершить убийство родственников Ташбаева.
 
Мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев написал по этому поводу в своём «Твиттере»: «Девочка была убита в тот же вечер, 2 февраля! Мы надеялись, искали, молились! Чудо не свершилось!». Многие жители города требовали отставки целого ряда чиновников, в том числе — главы городской полиции, министра внутренних дел Татарстана и мэра города Василя Шайхразиева. Причина этих требований заключалась в том, что Василиса Галицына пропала вечером 2 февраля 2013 года, а полиция подключилась к поискам только 4 февраля, до этого девочку искали только волонтёры. Жители Набережных Челнов так объясняют этот факт: 3 февраля отмечался юбилей мэра города и около 70 процентов сотрудников полиции охраняли проводимые мероприятия.

Примечания

Ссылки 
 Судьбу обвиняемого в убийстве Василисы Галицыной решат присяжные
 Фаррух Ташбаев получил пожизненный срок
В Верховный суд РТ в 6 томах поступило уголовное дело Фарруха Ташбаева
5 лет назад от рук Фарруха Ташбаева погибла юная челнинка Василиса Галицина
 
Убийцы России
Насильники России
Убийцы детей
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Персоналии:Набережные Челны
Заключённые ИК-6 «Чёрный дельфин»
Преступники Татарстана